El Torneig de Monterrey 2020, conegut oficialment com a Abierto GNP Seguros 2020, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La dotzena edició del torneig es va celebrar entre el 29 de febrer i el 8 de març de 2020 al Sierra Madre Tennis Club de Monterrey, Mèxic.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2020
WTA Tour 2020